

Patronyme 

 Jean-Philippe Mallé (1963- ), homme politique français.
 Maria Mallé (1947- ), actrice et chanteuse autricho-allemande.
 Sanogo Aminata Mallé (1957-), femme politique malienne.

Toponyme 

 Karagouana Mallé est une commune du Mali.